

Persone 

 Juchym Petrovyč Heller, scacchista ucraino (Geller nella traslitterazione dal russo)
 Margaret Geller, astrofisica statunitense
 Uri Geller, israeliano che afferma di possedere poteri di telecinesi, rabdomanzia e telepatia

Televisione 

 Monica Geller, personaggio di Friends
 Ross Geller, personaggio di Friends
 Guido Geller, personaggio di Camera Café
 Paris Geller, personaggio di Una mamma per amica